

Patronyme
 Guillaume Jean Joseph de Keranflech (1777-1825), fut un officier de l'armée des Princes.
 Hervé de Keranflec'h, (1861-1946), fut un homme politique français.
 Yves Gilart de Keranflech, (1971-1861), fut un homme politique français. 

Homonymie
Homonymie de patronyme